

Patronyme 

 Jean Pariseau (1924-2006), historien militaire et religieux, écrivain, généalogiste canadien français ;
 Léo Pariseau (1882-1944), médecin, radiologiste, scientifique, historien des sciences, bibliothécaire et professeur québécois ;
 Monique Pariseau (1948-), romancière et professeure canadienne ;
 Pierre-Germain Parisau ou Pariseau (1752-1794), acteur du boulevard, auteur dramatique, journaliste et entrepreneur de spectacles français.

Voir aussi 
 Prix Léo-Pariseau, distinction québécoise créé en 1944 en l'honneur de Léo Pariseau, premier président de l'Acfas